YUX steht für:
 Flughafen Hall Beach (IATA-Code), Flughafen von Sanirajak, Nunavut, Kanada

yux steht für:
 Kolymajukagirische Sprache (ISO-639-3-Code), gefährdete jukagirische Sprache

Abkürzung